Ebollia är ett släkte av svampar. Ebollia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ebollia